Follot ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Follot (1869–1933), französischer Unternehmer und Autorennfahrer
 Paul Follot (1877–1942), französischer Designer